26 шахова Олімпіада проходила з 18 листопада по 5 грудня 1984 року в Греції, місті Салоніки.

В змаганнях взяли участь 88 команди (Греція була представлена двома командами). В турнірі взяв участь 521 шахіст, серед яких було 65 гросмейстера та 97 міжнародних майстри.

Було зіграно 2464 партій (Результати 7-ми ігор були скасовані) за швейцарською системою в 14 турів.

Місця визначались за: 1. Кількістю очок. → 2. Коефіцієнтом Бухгольца → 3. Кількістю командних очок (КО).

Контроль часу: 40 ходів за 2 години 30 хвилин, потім 1 година на наступні 16 ходів.

Підсумкова таблиця 
 М — місце.
 Б — Коефіцієнт Бухгольца
 Очки — сума набраних очок усіма шахістами (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку);
 КО — неофіційні командні очки, набрані всією командою (2 за перемогу команди, 1 — нічия, 0 — поразка).
 Курсивом — місце суперника.
 () — сума набраних очок в матчі всіма шахістами.
 К — додаткові команди.

Джерела 
 OlimpBase 

Шахові олімпіади
1984 у шахах
Спортивні змагання в Греції
Спорт у Салоніках
Листопад 1984
Грудень 1984